Palestrina steht für:
 Palestrina (Latium), italienische Stadt in der Provinz Rom
 Bistum Palestrina, suburbikarisches Bistum
 Palestrina (Oper), Oper von Hans Pfitzner über den Komponisten Palestrina
 (4850) Palestrina, Asteroid des Hauptgürtels
 Palestrina-Gletscher

Personen:
 Giovanni Pierluigi da Palestrina (wahrscheinlich 1525–1594), italienischer Komponist und Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Praeneste, das antike Palestrina